Abatantuono – cognome italiano, variante di Abate
 Diego Abatantuono – attore, sceneggiatore, comico e conduttore televisivo italiano